Борис Юлианович Крячко (1930 г., Красная Яруга Курской губ., РСФСР, СССР — 1998 г., Пярну, Эстония) — русский и эстонский писатель.

Биография 
Значительную часть жизни прожил в Эстонии.

В Союзе Писателей не состоял, публиковаться в советской печати в условиях брежевского СССР не мог.

Единственное прижизненное издание — «Битые собаки» — вышло в Перестройку в 1989 году в Таллине.

Использовал псевдоним Андрес Койт.

В 1999 году был удостоен премии имени Игоря Северянина посмертно

Книги 
 1989. «Битые собаки»
 2000. «Избранная проза»
 2006. «Письма к Ингрид»

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Русские писатели XX века
Писатели Эстонии